Ağrı beschreibt:

die türkische Stadt in der Region Ostanatolien, siehe Ağrı 
die gleichnamige Provinz, siehe Ağrı (Provinz)
die Statistikregion Ağrı (NUTS-Region)